

Nom de famille 

 Marco Antonio Fellini (-v. 1660), peintre italien baroque
 Giulio Cesare Fellini (v. 1600-v. 1656), peintre italien
 Federico Fellini (1920-1993), réalisateur italien
 Fellini Satyricon, un de ses films sorti en 1969
 Fellini Roma, un de ses films sorti en 1972
 Le Casanova de Fellini, un de ses films sorti en 1976
 Fellini, je suis un grand menteur, film documentaire de Damian Pettigrew sorti en 2002
 Aéroport Federico-Fellini, aéroport à Rimini nommé en son honneur
 (5150) Fellini, astéroïde nommé en son honneur
 Riccardo Fellini (1921-1991), acteur et réalisateur italien
 Maddalena Fellini (1929-2004), actrice italienne

Musique 
 , groupe de musique post-punk brésilien actif de 1985 à 2010

Cinéma 
 Fellini, documentaire en quatre parties réalisé par André Delvaux entre 1960 et 1962 pour la télévision belge.